Ovo je popis 45 općina u kantonu Ženeve:

Bivše općine 
Ove tri općine su pripojene gradu Ženevi 1931. godine :

Le Petit-Saconnex
Les Eaux-Vives
Plainpalais

Ženevski
Općine, Ženevski kanton